Лос Наранхос 2. Сексион има више значења:

 Лос Наранхос 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Наранхос 2. Сексион, Сексион Пичалито (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику